

Верхівське сільське поселення — сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Верхівське сільське поселення — сільське поселення, Дятьковський район, Брянська область

Див. також 
 Верховське сільське поселення